Красный и синий цвета в единоборствах — общепринятое цветовое обозначение соперников в большинстве видов спортивных единоборств. Эти цвета используются в экипировке спортсменов (перчатки, шлема, жилеты, изредка — пояса) и в оформлении площадки для соревнований (ринг, клетка, татами). Для обозначения зоны, в которой находится спортсмен и его секунданты, употребляется выражение «красный и синий угол». В соответствующих цветах оформляется и табло.

История 

Существуют разные версии, почему именно красный и синий цвета стали использоваться в боксе, а потом и в других видах единоборств. Согласно одной из них красный и синий, как элементы отличия, уходят корнями в раннее Средневековье и тесно связаны с геральдикой. Вторая версия, сторонником которой был боксёр Майк Тайсон, восходит к противостоянию политических партий — ториев и вигов в Великобритании, демократов и республиканцев в США, социалистов и капиталистов во Франции. Третья версия восходит к кулачным боям в европейских городах: в XVIII веке в противоположных друг другу углах площадки перед началом боя повязывались разноцветные ленты или платки (обычно красного и синего цвета), и победитель забирал себе ленту проигравшего.

Как бы то ни было, красный и синий цвета стали привычны зрителям и оказались удобны для различения спортсменов во время боя, поэтому с конца XIX — начала XX века они стали повсеместно распространены в профессиональном боксе. Под его влиянием впоследствии они проникли и в другие единоборства: было налажено производство синей и красной боксёрской экипировки, она стала привычна спортсменам и внедрять другие цвета было бы нерационально.

Обзор по видам спорта

Бокс 
Боксёры в любительских соревнованиях носят майку, трусы и шлема соответствующего их углу цвета. Требований к цвету боксёрских перчаток, как правило, нет. В профессиональном боксе цвет униформы боксёров регламентируется промоутером, однако в любом случае используются красный и синий углы ринга, а также соответствующие элементы униформы — например, детали перчаток.

Красный угол ринга находится, как правило, слева от стола супервайзера (технического делегата).

Другие углы ринга называются нейтральными и обозначаются белым цветом. По правилам, боксёр, отправивший соперника в нокдаун, должен отойти в нейтральный угол и ожидать там дальнейших команд рефери.

Согласно распространённой практике, в титульных профессиональных боях действующий чемпион занимает красный угол, а претендент — синий

Карате 

Всемирная федерация карате (WKF) проводит соревнования по карате среди представителей любых стилей по унифицированным правилам. Участники поединков пользуются не только защитной экипировкой, но и поясами красного и синего цветов, которые используются только для обозначения участников. Спортсмен из красного угла называется «ака», из синего — «ао». WKF и ассоциированные с ней национальные федерации не проводят аттестации на кю и даны и не подтверждают их и соответствующие им пояса от стилевых федераций. Такой способ обозначения спортсменов уникален и почти нигде больше не встречается (исключение — армейский рукопашный бой, в котором в принципе нет квалификационных поясов, и самбо, в котором уровень мастерства обозначается цветом концов пояса), отношение к нему со стороны спортивного сообщества неоднозначно.

Другие федерации карате, кроме киокушинкай (в этом стиле используется красный и белый цвета), на своих соревнованиях применяют защитную экипировку красного и синего цветов, а также повязки на пояс. Сами пояса при этом соответствуют квалификационному уровню спортсменов.

Самбо 

В самбо используется куртка (самбовка), пояс и другая экипировка красного и синего цвета. С 2018 года в самбо введена поясная система градации спортсменов, уровень мастерства обозначается цветными элементами на концах пояса, а сам он по-прежнему бывает только синим или красным.

Смешанные единоборства (ММА) 
В любительских соревнованиях по ММА и похожему панкратиону в экипировке спортсменов и оформлении ринга используются красный и синий цвета. Профессиональные промоушены смешанных единоборств могут иметь своё оригинальное оформление, тем не менее, как правило, участники поединков обозначаются именно ими и носят какую-нибудь деталь экипировки соответствующего цвета. Традиционно используется и понятие «красный и синий углы клетки», даже когда сама клетка имеет восьмиугольную или круглую форму.

Тхэквондо 

В тхэквондо используется защитная экипировка красного и синего цветов. Терминология: «хонг» — красный, «чонг» — синий. В этом виде спорта такие цвета дополнительно обусловлены тем, что они присутствуют на флаге Кореи в виде символа «инь-ян».

Использование других цветов 
В дзюдо, традиционном джиу-джитсу и грэпплинге используются белый и синий цвета: соперники носят ги, соответствующее цвету угла.

В бразильском джиу-джитсу разрешена форма белого, синего или чёрного цветов, спортсмены выбирают цвет на своё усмотрение; на практике самый общепринятый цвет — белый. Согласно правилам, перед и после поединка спортсмен в синем ги всегда располагается справа от рефери, спортсмен в белом — всегда слева, спортсмен в чёрном — в зависимости от цвета ги его соперника. Если оба соперника выступают в одинаковом ги, используются жёлтая и зелёная повязки на пояс и соответствующие браслеты на правую и левую руки рефери.

Промоушены профессиональных единоборств могут использовать свои нестандартные цвета углов. Так, например, лига кулачного бокса Top Dog FC использует белый и чёрный цвета тейпов. Промоушен кикбоксинга Rage Arena использует красный и жёлтый цвета. Некоторые промоушены могут использовать нестандартные цвета в оформлении ринга и табло, но формально называть углы участников красным и синим — это может быть связано с требованиями спортивных федераций и регулирующих органов. Например, промоушен «Наше дело» оформлен синим и зелёным цветом, но спортсмен в зелёной форме носит перчатки с красным элементом и формально находится в красном углу.

Примечания

Дополнительное чтение 
 
 

Единоборства
Цвет